Мемфис Экспресс () — профессиональный футбольный клуб, базирующийся в Мемфисе, Теннесси. Команда входит в лигу Альянс американского футбола, первый сезон которой стартует в феврале 2019 года. Домашние матчи клуба будут проходить на стадионе «Либерти Боул».

История 
О создании новой профессиональной команды было объявлено в мае 2018 года. Мемфис стал третьим город, который примет у себя клуб Альянса американского футбола. Новая команда станет продолжателем футбольных традиций города, в котором ранее играли «Саутмен», «Шоубоутс», «Мэд Догс» и «Маниакс». В то же время новому клубу придётся бороться за внимание болельщиков с баскетбольным «Мемфис Гриззлис», студенческой командой «Тайгерс» и бейсбольным «Мемфис Редбёрдс». Член городского совета Мемфиса Эрнест Стрикленд заявил что появление новой команды будет способствовать загрузке стадиона Либерти Боул и повышению прибыли расположенных рядом кафе и ресторанов, а также привлечению в город молодёжи. Команда получила приоритетное право подписания контрактов с игроками, не прошедшими в состав клубов НФЛ «Теннесси Тайтенс», «Нью-Орлеан Сэйнтс», «Индианаполис Колтс» и «Цинциннати Бенгалс», а также команды КФЛ «Виннипег Блу Бомберс».

Символика команды была представлена в сентябре 2018 года. В качестве цветов клуба выбраны красный, синий и белый. На эмблеме изображена стилизованная буква E и самолёт. Президент клуба Коша Ирби заявил что это символизирует скорость и точность, а также связь города с транспортом и логистикой. Именно в Мемфисе расположена штаб-квартира компании FedEx. Главным тренером команды был назначен Майк Синглтери, известный по работе с «Сан-Франциско Форти Найнерс».

Состав команды 
 Состав команды по состоянию на 13 октября 2018 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Спортивные клубы Мемфиса
Альянс американского футбола
Спортивные клубы, основанные в 2018 году